99. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 4–6 stycznia 2002 roku w Erfurcie, w Niemczech. Kobiety startowały po raz 27. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Drugi raz najlepszy rezultat osiągnęła Niemka Anni Friesinger. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Na najwyższym stopniu podium stanął Holender Jochem Uytdehaage. Do biegu na 5000 m/10000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięły udział 25 łyżwiarek (wszystkie sklasyfikowane) i 33 łyżwiarzy (31 sklasyfikowanych) z 18 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie www.SkateResults.com
 Wyniki mężczyzn na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2002 w sportach zimowych
Sport w Erfurcie
Łyżwiarstwo szybkie w Niemczech
2002 w Niemczech